Fotboll vid panamerikanska spelen 1983 spelades i Caracas, Venezuela under perioden 15-27 augusti 1983. 10 lag deltog i gruppspelet, med Brasilien som titelförsvarare. Efter den preliminära omgången följde en andra omgång.

Ursprunglig lottning
Ursprungligen var turneringen tänkt att spelas med 12 lag i fyra trelagsgrupper, men Honduras och Surinam drog sig ur, vilket tvingade fram en ny lottning (visas nedan).
 Grupp A: Venezuela, Chile, Surinam
 Grupp B: Brasilien, USA, Bermuda
 Grupp C: Argentina, Guatemala, Honduras
 Grupp D: Uruguay, Mexico, Kuba

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinal
Brasilien gick direkt till final.

 tilldelades bronset.

Final

Källor
 Rsssf.com
 

Panamerikanska spelen
1983
Panamerikanska spelen 1983
Panamerikanska spelen 1983